Гай Ати́ний Лабео́н (; III—II век до н. э.) — римский политический деятель, народный трибун 197 года до н. э., претор 195 года до н. э.

Биография 
Гай Атиний занимал должность народного трибуна в 197 году до н. э. Он внёс предложение о выводе пяти колоний, а позже (совместно с коллегой Гаем Афранием) отклонил требования консулов, Гая Корнелия Цетега и Квинта Минуция Руфа, о совместном триумфе.претором

В 195 году до н. э. Лабеон был претором по делам иноземцев.

Примечания

Литература 
 
 

Атинии
Народные трибуны
Преторы